Ардженто () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Азія Ардженто — італійська акторка, режисерка, співачка, сценаристка та письменниця
 Даріо Ардженто — італійський кінорежисер, сценарист і продюсер

Італійські прізвища